Широкий Лог — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Широкий Лог — село в Серышевском районе Амурской области.
 Широкий Лог — посёлок в Енисейском районе Красноярского края.
 Широкий Лог — хутор в Милютинском районе Ростовской области.
 Широкий Лог — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.

Река 
 Широкий Лог — река в Башкортостане, приток Кидаша.